Белліні — родина італійських живописців епохи Відродження, засновники венеціанської школи
 Якопо Белліні (бл. 1400—1470/71), венеціанський художник
 Джентіле Белліні (1429—1507), венеціанський художник
 Джованні Белліні (бл.1430 — 1516), венеціанський художник

 Філіппо Белліні (бл. 1550—1604), художник з Урбіно, Уталія.
 Вінченцо Белліні (; 1801 — 1835, Пюто) — італійський композитор

Топонім 
 Белліні () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор

Також 
 Белліні () — алкогольний коктейль, винайдений у Венеції в першій половині двадцятого століття, являє собою суміш ігристого вина (традиційно Просекко) та персикового пюре

Італійські прізвища